Ferraille s'emploie dans les cas suivants :

 ferraille : débris de pièces de fer, de fonte ou d'acier
 Ferraille : journal de bandes dessinées publié à Albi par Les Requins Marteaux depuis octobre 1996